Die süddeutsche Fußballmeisterschaft 1919/20 des Süddeutschen Fußball-Verbandes gewann der 1. FC Nürnberg durch einen 3:0-Sieg gegen den FC Pfalz Ludwigshafen. Dies war der dritte Gewinn der süddeutschen Fußballmeisterschaft für die Nürnberger, die sich dadurch für die deutsche Fußballmeisterschaft 1919/20 qualifizierten. Auch dort konnten die Nürnberger den Titel gewinnen und erstmals deutscher Fußballmeister werden.

Modus und Übersicht 
Nachdem in der Vorsaison kriegsbedingt keine süddeutsche Endrunde ausgespielt wurde, sondern der Spielbetrieb nur in regionalen Gruppen stattfand, wurde ab dieser Spielzeit wieder ein süddeutscher Fußballmeister gekürt. Es gab zehn erstklassige regionale Kreisligen mit zehn, bzw. acht (Pfalz und Saar), Mannschaften, die im Rundenturnier den Kreismeister ermittelten. Die Kreismeister qualifizierten sich für die süddeutsche Fußballendrunde, in der diese zuerst im Rundenturnier in drei Gruppen gegeneinander antraten. Die Sieger ermittelten im K.-o.-System dann den süddeutschen Fußballmeister.

Kreisliga Hessen

Kreisliga Nordbayern

Kreisliga Nordmain 

|}

Kreisliga Odenwald 

|}

Entscheidungsspiel Platz 1:

|}

Kreisliga Pfalz

Kreisliga Saar

Kreisliga Südbayern

Kreisliga Südmain

Kreisliga Baden

Kreisliga Württemberg 

|}

Endrunde um die süddeutsche Meisterschaft 
In der Endrunde trafen die zehn Sieger der Kreisligen zuerst in drei Bezirksgruppen im Rundenturnier aufeinander, um den Bezirksmeister zu ermitteln. Die Bezirkssieger qualifizierten sich für das Halbfinale, welches im K.-o.-System ausgetragen wurde.

Gruppenphase 
Gruppe Nord:

|}

Gruppe Süd:

|}

Gruppe West (Rheinbezirk):

|}

K.-o.-Runde 
Ausscheidungsspiel:

|}

Finale:

!Ort
||Stuttgart
|}

Quellen 
 Abschlusstabellen Deutschland 1919/20
 

Fußballsaison 1919/20
1919